Karlan ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Karlan, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Elisabeth Karlan (1904–1973), österreichische Schauspielerin